La cliftonite est un terme de minéralogie, qui peut désigner deux entités minérales : 
 cliftonite (Thomson) : nom donné à une espèce, supposée, au XIXe pour un minéral décrite par Thomson à Bristol en Angleterre, qui s’est révélé être une célestine impure. Ce terme est un synonyme désuet de célestine.
 cliftonite (Fletcher) : nom donné à une variété de graphite, en pseudomorphose après la kamacite. Ce terme est toujours utilisé.

Notes et références 

 

Sulfate (minéral) 
Forme du carbone
Élément natif